Górzyn (gromada w powiecie lubskim) (powiat krośnieński / lubski)
 Górzyn (gromada w powiecie wołowskim)